A 2015-ös túraautó-világbajnokság volt a tizenötödik túraautó-világbajnoki szezon.
Március 8-án vette kezdetét az argentin nagydíjjal, és november 27-én, a katari nagydíjjal fejeződött be. Ezalatt 24 futamot (12 forduló) rendeztek.

Csapatok és versenyzők

Yokohama Trophy 
2013 után ismét a nem gyári csapatok és versenyzők indulhattak a Yokohama Kupában, mely egy külön értékelésű pontverseny a világbajnokságon belül.

Változások 
 A 2015-ös szezonban már csak a TC1-es fejlesztésű autók vehettek részt a bajnokságban.
 A Citroën öt autóval vágott neki a szezonnak, közülük négy autó a gyári csapat, míg egy a Sébastien Loeb Racing színeiben indult.
 A NIKA Racing visszatért a sorozatba egy TC1-es specifikációjú Honda Civic WTCC-vel.
 A Lada Sport lecserélte a Lada Granta 1.6T-t a TC1-es specifikációjú Lada Vestára. Miután 2014-ben szakított a Lukoillal, a szintén orosz olajtársaság, a Rosneft lett a csapat elsődleges szponzora.
 A Liqui Moly Team Engstler, amely a 2014-es szezonban két TC2-es BMW 320 TC-vel indult, nyolc év után elhagyta a sorozatot. A csapat később úgy határozott, hogy részt vesz a TCR International Seriesben.
 A sorozatba visszatérő versenyzők: Rickard Rydell, Stefano D'Aste, Jaap van Lagen.
 A bajnokságba visszatért a Craft Bamboo (korábbi nevén: Bamboo Engineering), és egy Chevrolet RML Cruze TC1-es autót indítottak.
 Újonc pilóták: Grégoire Demoustier, Nicolas Lapierre, Nick Catsburg, Néstor Girolami, Nászer el-Attija, Tin Stritrai, Sabine Schmitz
 Új csapat a Sébastien Loeb Racing.

Versenynaptár 
A 2015-ös versenynaptárat a FIA Motorsport Világtanács ülésén jelentették be Dohában, Katarban, 2014. december 3-án. A szezon ismét 12 fordulós volt, de számos változás történt. A versenynaptárból kikerült a Salzburgring, Spa-Francorchamps, Peking és Makaó. Visszatért a német nagydíj és a portugál nagydíj. A német versenynek a Nürburgring Nordschleife adott otthont, míg a portugál versenyt a Circuito Internacional de Vila Real utcai pályán tartották, 100 km-re keletre Portótól. Két új helyszín csatlakozott a sorozathoz – Thaiföld a Chang International Circuittel és Katar a Losail International Circuittel. 2015. január 23-án jelentették be, hogy a Twin Ring Motegi pálya ad otthont a japán nagydíjnak.

Eredmények

Világbajnokság végeredménye

Pontozási rendszer 
Időmérő

Verseny

Versenyzők 
(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Megjegyzés:
 † ‑ Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Gyártók

Yokohama bajnokság

Yokohama csapat bajnokság

Jegyzetek

További információk 

 A WTCC hivatalos honlapja

Túraautó-világbajnokság